Busiki (district), een district in het oosten van Oeganda
 Busiki (stad), de hoofdplaats van het Oegandese district Busiki
 Busiki (historisch land), 3 juli 1896 bij het Britse protectoraat Boeganda gevoegd